QE2 peut faire référence à :
 QE2, abréviation du paquebot britannique Queen Elizabeth 2.
 QE2, album et chanson de Mike Oldfield parus le .

Voir aussi